Ančić je priimek več oseb:
 Ivan Ančić, hrvaški teolog
 Mario Ančić, hrvaški tenisač
Mladen Ančić, hrvaški zgodovinar